Harald Nielsen se poate referi la una dintre următoarele persoane:

 Harald Nielsen (1831–1882), actor norvegian
 Harald Nielsen (1864–1934), angrosist danez
 Harald Nielsen (1879–1957), scriitor și critic literar danez
 Harald J. Nielsen (1884–1918), regizor danez
 Harald Nielsen (1886–1941), inginer danez
 Harald Nielsen (1886–1980), arhitect danez
 Harald Nielsen (1892–1977), gravor danez pe obiecte din argint
 Harald Nielsen (1892–1978), administrator de comitat danez
 Harald Nielsen (1896–1976), secretar de partid și om politic danez, membru al Folketing
 Harald Nielsen (1902–1983), boxer profesionist danez și campion european amator
 Harald Nielsen (1910–1980), regizor și viceconsul danez
 Harald Nielsen (1941–2015), fotbalist danez